Le patronyme Hotyat est une variante de Hottiaux.

 Micheline Hotyat (1945- ) est une géographe française et professeur de géographie. 
 Robert Hotyat est un homme politique belge francophone.